Rezervoar (franc. réservoir) može značiti:
 rezervoar u prenesenom značenju znači izvor zaliha;
 rezervoar je spremnik za fluide (tekućine i plinove). Izgrađuje se od čeličnoga lima, betona ili plastike.

Izvori